Jméno Robert Novotný nosí více osobností:
 Robert Novotný (překladatel) (* 1964) – český překladatel
 Robert Novotný (historik) (* 1974) – český historik